Monica van Campen (1974 - ), actrice espagnole.
 Jacob van Campen, architecte.
 Campen, village disparu lors de l'inondation de la Saint-Félix.
 Le phare de Campen.

Voir aussi 
 Page d'homonymie Kampen.